Rudolf Krause (1894–1945) – niemiecki polityk związany z NSDAP
 Rudolf Krause (1907–1987) –  niemiecki kierowca wyścigowy
 Rudolf Krause (1927–2003) – niemiecki piłkarz, reprezentant NRD
 Rudolf Krause (ur. 1931) – niemiecki polityk związany z SPD
 Rudolf Krause (ur. 1939) – niemiecki polityk związany z CDU